František Polák je jméno a příjmení, které má více nositelů:

 František Polák (1889–1971) – český advokát, hrdina I., II. i III. odboje
 František Polák (politik) (* 1927) – československý politik KSČ z Karlovarska, normalizační poslanec Federálního shromáždění
 František Polák (režisér) (* 1943) – český režisér a scenárista
 František Polák (inženýr) – první předseda představenstva Dopravního podniku hl. m. Prahy (1991–1992), poté mluvčí Metrostavu
 František Polák (grafický designer) (* 1990) – český grafický designer a výtvarník
 František Polák (vzpěrač) (* 2001) – český rekordman ve vzpírání v hmotnostní kategorii do 56 kg